
Atlas Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Atlas Township, du comté de Pike.

Michigan 
 , du comté de Genesee.

Homonymie de townships